3471 Амелін (1977 QK2, 1974 DN, 1980 DN2, 1980 EU, 3471 Amelin) — астероїд головного поясу.

 Амелін Анатолій Гаврилович (1907—1987) — радянський вчений у галузі автоматизації хіміко-технологічних процесів.
 Амелін Артем Андрійович — старший солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Амелін Михайло Петрович (16(04).12.1896–09.09.1937) — радянський військовий діяч, армійський комісар 2-го рангу (1935).
 Амелін Олексій Вікторович — радянський і російський хокеїст.
 Амелін Петро Григорович — український радянський діяч.

Амелін — село в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Амелін — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Амелін — село в гміні Радомсько Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Амелін — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Амеліна